Peter Mensenere, ook wel Peter van Menss, was een Nederlands politicus.

Mensenere was schepen van Venlo van 1388 tot 1399 en peijburgemeester van Venlo in 1375. Verder was hij burgemeester van Venlo in 1384, 1385, 1386, 1393 en 1400. Broer Harman Mensenere was eveneens actief in het stadsbestuur.

Het gemeentearchief van Venlo heeft een rekening in bezit van Peter Mensenere en Arndt van Lomme, burgemeesters van Venlo, uit 1385.

Burgemeester van Venlo
Wethouder van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 14e eeuw